Николай Глубоковский:
 Глубоковский, Николай Никанорович (1863—1937) — русский православный богослов, экзегет, патролог, историк Церкви.
 Глубоковский, Николай Петрович (1889—?) — русский и советский военный лётчик.